Йоха́нн Йо́зеф И́гнац фон Дёллингер (; 28 февраля 1799 Бамберг, Германия — 10 января 1890 Мюнхен, Германия) — баварский католический священник, историк Церкви и богослов; один из инициаторов движения старокатоликов в Германии в 1870-х годах.

Биография
В 1816 году поступил в университет Вюрцбурга, где изучал историю, философию и естественные науки. В 1820 году продолжил учёбу в семинарии Бамберга, по окончании которой 22 апреля 1822 года был рукоположён во пресвитера и назначен капелланом в Шайнфельде, Средняя Франкония. В 1826 году защитил докторскую диссертацию Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten («Учение о Евхаристии в первых III веках»). В том же году был приглашён в Мюнхенский университет для преподавания канонического права и церковной истории. С конца 1820-х активно участвовал в общественнополитических движениях; стал одним из лидеров «Католического движения», выступавшего против стремления германских властей подчинить религию и Католическую Церковь в Германии своим политическим целям. Первоначально придерживался строго ультрамонтанских воззрений. В 1849 году на собрании Католического союза Германии в Регенсбурге произнёс речь Die Freiheit der Kirche («Свобода Церкви»), где изложил идею автономии немецкого епископата от Рима в той степени, в какой она не будет препятствовать католическому единству. Начиная с 1850 года начал выступать в духе, близком к фебронианству (по псевдониму Иоганна Николая Гонтгейма) — «Юстин Феброний») — за независимость немецкого епископата от Рима. В 1857 году совершил путешествие в Италию, где был поражён состоянием административных и хозяйственных дел в Папской области, что определило его полный отход от ультрамонтанства.

В 1863 году вместе с И. Б. Альцогом и Ганебергом созвал собрание католических учёных в городе Мюнхене.
 

В своей полемике с «папским абсолютизмом» доходил до отрицания целесообразности существования Церковного государства; резко критиковал систему его управления. Ещё жёстче критиковал попытки возрождения схоластического богословия, предпринимавшиеся иезуитами. В «Письмах Януса» (в соавторстве с другими), вышедших в 1869 году, подверг критике обскурантизм Силлабуса (Syllabus Errorum). В преддверии и в ходе Первого Ватиканского Собора был идейным вождём либеральной партии, противостоявшей ультрамонтанам. Критиковал догматические положения о примате и непогрешимости Папы по существу в отличие от оппозиции на самом Соборе, в основном полагавшей их только лишь несвоевременными. Его книга Der Papst und das Konzil (1869) была занесена в Индекс запрещённых книг накануне открытия Собора.

Под псевдонимом «Quirinus» в 1869—1870 в соавторстве с И. Губером опубликовал в Augsburger Allgemeine Zeitung 69 писем, в которых доказывал богословскую и историческую несостоятельность догмата о папской вероучительной непогрешимости. Письма были источником сведений о ходе Собора для внешнего мира; сами же авторы получали информацию от либерально настроенного папского библиотекаря Августина Тейнера (Augustin Theiner). Возглавил протест 49 профессоров Мюнхенского университета; в августе 1870 выпустил декларацию против соборных решений.

В 1871 году, после отказа подписаться под определениями Собора, Мюнхенский архиепископ Г. фон Шерр отлучил его от Церкви. Уклонился от возможности епископского поставления голландским старокатолическим епископом Хенриком Лусом (Henricus Loos). В 1873 году королём Людвигом II был назначен президентом Баварской академии наук. В 1874 и 1875 в Бонне председательствовал «Конференциях воссоединения», имевших целью содействовать объединению Церквей, сохранивших веру и каноническое устройство исторического христианства. Его понимание вопросов христианского единства изложено в книге Über die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen (1888).

Последнее напутствие принял от старокатолического священника.

Примечания

Литература 
 Православная энциклопедия. Т. XIV, М., 2006, стр. 507—508.

Ссылки 
 

Капелланы
Католические священники Германии
Богословы Германии
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Похороненные на Старом южном кладбище
Президенты Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук